A Igreja do Divino Espírito Santo é a sede da Paróquia Divino Espírito Santo de Uberlândia, situada no bairro Jaraguá, zona oeste da cidade. 

Foi projetada pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. A construção é tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual.

Ver também 
 Diocese de Uberlândia

Ligações externas 
 
 

Igrejas de Uberlândia